Dawaliowate (Davalliaceae) – rodzina paproci z rzędu paprotkowców. Stanowi grupę siostrzaną wobec paprotkowatych (Polypodiaceae). Zalicza się tu 4–5 rodzajów z ok. 65 gatunkami, ewentualnie wszystkie te rośliny łączy się w jeden rodzaj – dawalia Davallia. Nazwę nadano jej na cześć szwajcarskiego botanika Edmonda Davalla. Większość przedstawicieli dawaliowatych występuje na obszarach tropikalnych i subtropikalnych Starego Świata. Są to głównie rosnące na pniach drzew epifity lub rośliny naskalne. Kilka gatunków z rodzaju dawalia jest wykorzystywanych jako ozdobne rośliny doniczkowe.

Morfologia 

Cechą charakterystyczną są grube, „włochate” kłącza nadziemne. Liście są pierzaste, średniej długości.

Systematyka 
Klasyfikacja paproci w obrębie rodziny dawaliowatych nigdy nie była ustalona w sposób trwały i podział na rodzaje podlegał częstym zmianom nie dając zadowalających rezultatów. Rodzina w systemie Smitha i in. (2006) dzielona była na 4–5 rodzajów, przy czym relacje filogenetyczne sugerowały konieczność dalszych rewizji taksonomicznych (w dotychczasowym ujęciu rodzaje były parafiletyczne lub polifiletyczne). W systemie PPG I z 2016 wszystkie gatunki z rodziny włączono w jeden rodzaj – dawalia Davallia.

 Pozycja filogenetyczna rodziny w rzędzie paprotkowców

 Wykaz rodzajów w ujęciu Smitha i in. (2006)
 Araiostegia
 dawalia (Davallia) (incl. Humata, Parasorus, Scyphularia) – ok. 40 gatunków
 Davallodes
 Pachypleuria

Przypisy